Carlinhos Borba Gato é um cantor e produtor de música popular brasileira.

Discografia 
”Acustico country”
”Brilhantina brasileira”
”From the country”
”Beatles karaoke”
”Country Brasil”
”Whisky a go go”
Carlinhos Borba Gato e São Paulo Country
Carlinhos Borba Gato, Lançamentos  no Spotfy

Cantores do estado de São Paulo